Een verkeersweg:
 N39 (België)
 N39 (Frankrijk)